39P/Отерма
 C/1942 C2 (Отерма)

См. также 
 38P/Stephan-Oterma
 139P/Väisälä-Oterma